John Gibson (né le  à Pittsburgh en Pennsylvanie) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il a fait partie de la United States National Development Team.

Il est repêché à la  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 par les Ducks d'Anaheim. En 2013, il passe professionnel avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks chez les Canucks de Vancouver et enregistre son premier blanchissage lors d'une victoire 3-0.

Carrière internationale 
Gibson a été sélectionné avec les États-Unis pour jouer le championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2011 (médaille d'or), le championnat du monde junior de hockey sur glace 2013 (médaille d'or) et le championnat du monde de hockey sur glace 2013 (médaille de bronze).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 || U.S. National Development Team || USHL || 18 || 7 || 9 || 0 ||  || 63 || 3,69 || 90,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || U.S. National Development Team || USHL || 17 || 9 || 4 || 3 || 983 || 39 || 2,38 || 92,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rangers de Kitchener || LHO || 32 || 21 || 10 || 0 ||  || 87 || 2,75 || 92,8 || 1 || 10 || 16 || 8 || 7 || 898 || 40 || 2,67 || 93,8 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || Rangers de Kitchener || LHO || 27 || 17 || 9 || 1 ||  || 65 || 2,41 || 92,8 || 1 || 4 || 10 || 5 || 5 || 609 || 22 || 2,17 || 94,6 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 40 || 3 || 4,5 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 45 || 21 || 17 || 4 ||  || 101 || 2,34 || 91,9 || 5 || 8 || 6 || 4 || 2 || 373 || 9 || 1,45 || 95,5 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim || LNH || 3 || 3 || 0 || 0 || 181 || 4 || 1,33 || 95,4 || 1 || 0 || 4 || 2 || 2 || 200 || 9 || 2,69 || 91,9 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 23 || 13 || 8 || 0 ||  || 58 || 2,6 || 91,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 11 || 6 || 3 || 2 || 665 || 23 || 2,07 || 93,5 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 13 || 7 || 4 || 1 || 775 || 34 || 2,63 || 91,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 40 || 21 || 13 || 3 ||  || 79 || 2,07 || 92|| 4 || 2 || 2 || 0 || 2 || 117 || 6 || 3,08 || 90|| 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 52 || 25 || 16 || 9 ||  || 109 || 2,22 || 92,4 || 6 || 4 || 16 || 9 || 5 || 879 || 38 || 2,59 || 91,8 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 60 || 31 || 18 || 7 ||  || 139 || 2,43 || 92,6 || 4 || 16 || 4 || 0 || 4 || 217 || 13 || 3,59 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 58 || 26 || 22 || 8 ||  || 153 || 2,84 || 91,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 51 || 20 || 26 || 5 ||  || 149 || 3,00 || 90,4 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 35 || 9 || 19 || 7 ||  || 101 || 2,98 || 90,3 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH ||  || 

| 322 || 148 || 122 || 40 ||  || 792 || 2,53 || 91,7 || 22 || 32 || 26 || 11 || 13 ||  || 66 || 2,8 || 91,2 || 1 || 0

Au niveau international

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2014-2015 : nommé recrue du mois de décembre
 2015-2016 : 
 participe au  Match des étoiles (1)
 sélectionné dans l'équipe d’étoiles des recrues
 récipiendaire du trophée William-M.-Jennings
 2018-2019 : participe au  Match des étoiles (2)
 2021-2022 : participe au  Match des étoiles (3)

Références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Pittsburgh
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey